Akademičeskaja je stanice metra, která se nachází ve více městech v Rusku:

 Akademičeskaja (stanice metra v Moskvě) – stanice metra v Moskvě na Kalužsko-Rižské lince
 Akademičeskaja (stanice metra v Petrohradu) – stanice metra v Petrohradu na Kirovsko-Vyborské lince

Externí odkazy